Suffolk peut désigner :

 le comté de Suffolk, en Angleterre ;
 Suffolk, une circonscription du Parlement européen situé au Royaume-Uni ;
 l'université du Suffolk, dans le comté de Suffolk ;
 la race ovine Suffolk ;
 Suffolk, université privée de Boston ;
 la ville de Suffolk, située dans l'est de la Virginie ;
 le comté de Suffolk, dans l'État de New York aux États-Unis ;
 le comté de Suffolk, dans le Massachusetts aux États-Unis.

Voir aussi 
 Le titre de la pairie d'Angleterre, Comte de Suffolk.
 Les Suffolk Resolves, déclarations prises à l'encontre du Royaume-Uni.
 La race de cheval de trait Suffolk punch.
 Saint-Émile-de-Suffolk, une municipalité du Québec.
 Le hameau de New Suffolk, situé dans l'État de New York.
 Cinq bateaux de la Royal Navy ont eu pour nom HMS Suffolk, entre 1680 et 1948.

Homonymie de toponyme